

Patronyme 

 Fernando Pessoa (1888-1935), écrivain et poète portugais.
 José Bento Pessoa (1874-1954), coureur cycliste portugais.
 Lena Pessoa, designer brésilienne.
 Mayssa Pessoa (1984- ), handballeuse brésilienne.
 Nelson Pessoa, cavalier brésilien dit « Le sorcier brésilien ».
 Rodrigo Pessoa, cavalier brésilien, fils du précédent.

Voir aussi 
 

Patronyme portugais
Patronyme brésilien